Frederick Weining est un concepteur de jeux américain qui a participé à "Dungeons & Dragons Gazetteer" et à "Living Greyhawk Gazetteer", deux publications de la société Wizards of the Coast. Il est également l'auteur (ou le coauteur) d'un certain nombre d'articles sur Faucongris pour le Living Greyhawk Journal, le Oerth Journal et le magazine Dragon.

Notes et références 

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)